Сти́вен Э́двин Кинг (род. 21 сентября 1947) — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастика, фэнтези, мистика, драма.

Список премий и номинаций 
Составлен на основе официального сайта и портала Лаборатория Фантастики

Примечания

Ссылки 
 
 

Стивен Кинг
Списки:Литература
Кинг